Sędziejowice (gromada w powiecie buskim) (buski/chmielnicki/buski)
 Sędziejowice (gromada w powiecie łaskim)